Rocky Ridge kan syfta på:

 Rocky Ridge, Ohio
 Rocky Ridge, Utah